

События 
 Население Земли составляло примерно 308 миллионов человек.
 Завершение завоеваний лангобардов в Италии.
 Авары опустошали Фракию.
 600—625 — царствование Махендраварнава из династии Паллавов в Индии.
 Король Пэкче — Му.

Родились 
 11 сентября — Юкном-Чен II, правитель Канульского царства со столицей в Калакмуле.
 3 декабря — Бирин, первый .
 Абдуллах ибн Саба — эпоним одной из самых первых шиитских сект сабаитов.
 Аль-Бара ибн Азиб — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Бхаскарварман — последний правитель династии Варман государства Камарупа.
 Иоанн IV (папа римский).
 Йодок (святой) — бретонский дворянин VII века.
 Кадваллон ап Кадван (приблизительная дата) — король Гвинеда.
 Монон Арденнский — отшельник Арденнский.
 Петрок ап Клемен — король Думнонии.
 Риваллон ап Идваллон — король Брихейниога.
 Тайо (епископ) — епископ Сарагосы.
 Чандракирти, индийский философ мадхъямаки (приблизительная дата).
 Этельхер (король Восточной Англии).
 Янь Либэнь — китайский художник периода Тан.

Скончались 
 13 марта — Леандр Севильский, епископ Севильский.
 Анейрин — валлийский бард VI века.
 Бхававарман I — король Ченлы.
 Вистахм — царь царей (шахиншах) Ирана.
 Минидог Богатый — король .
 Суибне мак Колмайн — король Миде.
 Фортунат II (епископ Неаполя).

См. также